Spjut se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Wayne Spjut
 Richard W. Spjut